D — набор требований, предложенных Кристофером Дейтом и Хью Дарвеном в их книге под названием «Основы будущих систем баз данных. Третий манифест» и выдвигаемых к языку, являющемуся языком запросов для истинно реляционной СУБД.

D сам по себе не является непосредственно языком.

Обзор 
D является концепцией — набором требований, выдвинутых Дейтом и Дарвеном к тому, что является языком запросов к реляционной СУБД в их понимании. Tutorial D — абстрактное воплощение концепции D, описанное и использованное в «Третьем манифесте». Стоит отметить, что конкретные воплощения D не обязательно должны обладать схожим с Tutorial D синтаксисом. Они должны лишь содержать определённые возможности, и, в свою очередь, исключать набор других, считающихся неудачными. Тем не менее, корректные воплощения D могут содержать дополнительные возможности, находящиеся за гранью области реляционных баз данных.

Воплощения

Tutorial D (Учебный D) 
Tutorial D является абстрактной реализацией языка D, описан и используется в «Третьем Манифесте». Цель языка Tutorial D — продемонстрировать, какой может быть реализация D. Его предназначение — чисто образовательное.

Industrial D (Промышленный D) 
В то время, как Tutorial D является чисто учебным языком, любое относительно реальное воплощение языка D, программная реализация которого предполагает производственное использование, называется Industrial D.

Программные реализации 
Первая программная реализация D — D4, написанный на C#. D4 — основной язык СУБД Dataphor производства компании «Alphora». Помимо него, существуют Rel, Opus, Duro и Dee. Все они относятся к «Industrial D» (несмотря на то, что Rel называет себя «Tutorial D»).

См. также 
 SQL
 Кристофер Дейт

Ссылки 
 Tutorial D explained
 Tutorial D’s grammar in alphabetical order
 ALGEBRA, a recursive name that means A Logical Genesis Explains Basic Relational ALGEBRA.
 The Third Manifesto 
 Alphora
 Rel — An Implementation of Date and Darwen’s Tutorial D database language.
 Duro — a relational database management system
 Dee — makes Python relational

Литература 
 «Основы будущих систем баз данных. Третий манифест» К. Дж. Дейт, Хью Дарвен

Языки баз данных